

Косагаш — село, Аягозький район, Абайська область
 Косагаш — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Косагаш — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Косагаш — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Косагаш — село, Толебійський район, Туркестанська область